Der Husumer Wintermarathon (offizieller Name Nord-Ostsee Sparkasse Wintermarathon) war ein Marathon in Husum, der von 1972 bis 2017 im Februar oder März von der LAV Husum ausgerichtet wurde.

Der Kurs bestand aus einer Wendepunktstrecke durch die nordfriesische Küstenlandschaft nördlich von Husum und führte über Horstedt, Arlewatt, Ahrenshöft, Bohmstedt und Drelsdorf nach Breklum. Er wurde vom Veranstalter so beschrieben: „Endlose einsame Geraden, stille Dörfer, häufig nasskaltes Wetter, immer Wind.“

2018 musste die Veranstaltung aufgrund zu geringer Anmeldezahlen abgesagt werden. In den Folgejahren verzichtete der LAV Husum auf eine erneute Ausschreibung.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:15:17 h, Svend Erik Kristensen (DEN), 1983
 Frauen: 2:51:54 h, Lone Dybdal (DEN), 1978

Siegerliste

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Website der LAV Husum
 Husumer Wintermarathon auf arrs.run mit vollständiger Siegerliste (englisch)
 Laufberichte und Meldungen vom Husumer Wintermarathon auf marathon4you.de

Einzelnachweise 

Marathon
Sportveranstaltung im Kreis Nordfriesland
Wintermarathon
Laufveranstaltung in Deutschland
Gegründet 1972